A szingapúri labdarúgó-válogatott Szingapúr nemzeti csapata, amelyet a szingapúri labdarúgó-szövetség (angolul: Football Association of Singapore) irányít.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Szövetségi kapitányok

Jegyzetek

További információk 
 Szingapúr a FIFA.com-on  
 Szingapúr mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Szingapúr  mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Szingapúr a national-football-teams.com-on 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Szingapúri labdarúgás